Ascàlaf (fill d'Aqueront)
 Ascàlaf (fill d'Ares)